Kästorf bezeichnet:

 einen Stadtteil von Gifhorn in Niedersachsen, siehe Kästorf (Gifhorn)
 einen Stadtteil von Wolfsburg in Niedersachsen, siehe Kästorf (Wolfsburg)
 ein wüstgefallendes Dorf bei Calvörde in Sachsen-Anhalt